Московська вулиця — назва вулиць у країнах колишнього СРСР.

Україна

Волинська область 
 Московська вулиця — вулиця в селі Будище
 Московська вулиця — вулиця в селі Піски-Річицькі

Дніпропетровська область 
 Московська вулиця — вулиця в селі Велика Костромка
 Московська вулиця — вулиця в селі Вільне
 Московська вулиця — вулиця в селі Водяне
 Московська вулиця — вулиця в селі Гупалівка
 Московська вулиця — вулиця смт Межова
 Московська вулиця — вулиця в селі Мусієнкове
 Московська вулиця — вулиця в місті Нікополь
 Московська вулиця — вулиця в селі Новосеменівка
 Московська вулиця — вулиця в селі Хутірське
 Московська вулиця — вулиця в селі Чернеччина

Донецька область 
 Московська вулиця — вулиця міста Білозерське
 Московська вулиця — вулиця у селі Катеринівка
 Московська вулиця — вулиця у селі Копані
 Московська вулиця — вулиця міста Костянтинівка
 Московська вулиця — вулиця міста Краматорськ
 Московська вулиця — вулиця міста Маріуполь
 Московська вулиця — вулиця у смт Південне
 Московська вулиця — вулиця міста Селидове
 Московська вулиця — вулиця у селі Тарасівка
 Московська вулиця — вулиця міста Торецьк
 Московська вулиця — вулиця у селі Федорівка

Житомирська область 
 Московська вулиця — вулиця в селі Покостівка
 Московська вулиця — вулиця в селі Радогоща
 Московська вулиця — вулиця в селі Тальки

Закарпатська область 
 Московська вулиця — вулиця в селі Нижня Апша

Запорізька область 
 Московська вулиця — вулиця у селі Астраханка
 Московська вулиця — вулиця міста Бердянськ
 Московська вулиця — вулиця міста Василівка
 Московська вулиця — вулиця у селі Велика Білозерка
 Московська вулиця — вулиця смт Веселе
 Московська вулиця — вулиця смт Комишуваха
 Московська вулиця — вулиця у селі Могиляни
 Перша Московська вулиця — вулиця у селі Новобогданівка
 Друга Московська вулиця — вулиця у селі Новобогданівка
 Московська вулиця — вулиця у селі Осипенко
 Московська вулиця — вулиця міста Пологи
 Московська вулиця — вулиця у селі Розумівка

Київська область 
 Московська вулиця — вулиця смт Баришівка 
 Московська вулиця — вулиця міста Біла Церква
 Московська вулиця  — вулиця в селі Гнатівка
 Московська вулиця — вулиця смт Згурівка
 Московська вулиця  — вулиця в селі Кашперівка
 Московська вулиця  — вулиця в селі Леонівка
 Московська вулиця — вулиця села Хотів
 Московська вулиця — вулиця міста Чорнобиль

Луганська область 
 Московська вулиця — вулиця у смт Білолуцьк
 Московська вулиця — вулиця міста Золоте
 Московська вулиця — вулиця у селі Кудряшівка
 Московська вулиця — вулиця міста Лисичанськ
 Московська вулиця — вулиця міста Попасна
 Московська вулиця — вулиця міста Сєвєродонецьк

Миколаївська область 
 Московська вулиця — вулиця у селі Станційне

Одеська область 
 Московська вулиця — вулиця міста Болград
 Московська вулиця — вулиця у селі Велика Балка
 Московська вулиця — вулиця смт Затишшя
 Московська вулиця — вулиця у селі Зоряне
 Московська вулиця — вулиця у селі Козацьке
 Московська вулиця — вулиця у селі Серби
 Московська вулиця — вулиця міста Татарбунари
 Московська вулиця — вулиця міста Теплодар
 Московська вулиця — вулиця у селі Яськи

Полтавська область 
 Московська вулиця — вулиця у селі Великий Байрак
 Московська вулиця — вулиця у селі Іванівка
 Московська вулиця — вулиця у селі Ліщинівка
 Московська вулиця — вулиця у селі Чутівка

Рівненська область 
 Московська вулиця — вулиця у селі Жадень

Сумська область 
 Московська вулиця — вулиця у селі Береза
 Московська вулиця — вулиця смт Велика Писарівка
 Московська вулиця — вулиця у селі Куземин
 Московська вулиця — вулиця у селі Семенівка

 Києво-Московська вулиця — вулиця у селі Бачівськ

Харківська область
 Московська вулиця — вулиця смт Андріївка
 Московська вулиця — вулиця міста Балаклія
 Московська вулиця — вулиця міста Барвінкове
 Московська вулиця —  вулиця у селищі Біляївка
 Московська вулиця — вулиця смт Борова
 Московська вулиця — вулиця міста Куп'янськ
 Московська вулиця — вулиця міста Лозова
 Московська вулиця — вулиця міста Південне
 Московська вулиця — вулиця у селі Соболівка
 Московська вулиця — вулиця міста Харків
 Московська вулиця — вулиця смт Шарівка

Херсонська область 
 Московська вулиця — вулиця міста Гола Пристань
 Московська вулиця — вулиця у селі Красне
 Московська вулиця — вулиця у селі Лопатки
 Московська вулиця — вулиця у селі Одрадівка
 Московська вулиця — вулиця міста Херсон

Черкаська область 
 Московська вулиця — вулиця у селі Лукашівка
 Московська вулиця — вулиця у селі Стебне

Чернігівська область 
 Московська вулиця  — вулиця у селі Атюша
 Московська вулиця — вулиця міста Бахмач
 Московська вулиця — вулиця міста Бобровиця
 Московська вулиця  — вулиця у селі Корінецьке
 Московська вулиця  — вулиця у селі Роздольне

Тимчасово окуповані території: 
АР Крим
 Московська вулиця — вулиця міста Армянськ
 Московська вулиця — вулиця міста Бахчисарай
 Московська вулиця — вулиця міста Білогірськ
 Московська вулиця — вулиця міста Джанкой
 Московська вулиця — вулиця міста Євпаторія
 Московська вулиця — вулиця міста Керч
 Московська вулиця — вулиця смт Молодіжне
 Московська вулиця — вулиця міста Сімферополь
 Московська вулиця — вулиця міста Феодосія
 Московська вулиця — вулиця міста Ялта
Донецька область

 Московська вулиця — вулиця міста Амвросіївка
 Московська вулиця — вулиця міста Горлівка
 Московська вулиця — вулиця міста Донецьк
 Московська вулиця — вулиця міста Єнакієве
 Московська вулиця — вулиця міста Зугрес
Московська вулиця — вулиця міста Макіївка
Московська вулиця — вулиця смт Новий Світ
Московська вулиця — вулиця міста Чистякове
 Московська вулиця — вулиця міста Шахтарськ

Луганська область

Московська вулиця — вулиця міста Алчевськ
 Московська вулиця — вулиця міста Антрацит
 Московська вулиця — вулиця міста Брянка
Московська вулиця — вулиця міста Вознесенівка
Московська вулиця — вулиця міста Луганськ
Московська вулиця — вулиця міста Олександрівськ
 Московська вулиця — вулиця міста Первомайськ
Московська вулиця — вулиця міста Ровеньки
Московська вулиця — вулиця міста Сорокине
 Московська вулиця — вулиця міста Хрустальний
Московська вулиця — вулиця смт Шахтарське
 Московська вулиця — вулиця смт Щотове

місто Севастополь
 Московська вулиця — вулиця у Ленінському районі

Колишні назви
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Понорницький шлях у селі Авдіївка
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Віталія Порфир'єва у місті Балта
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Сергія Файнблата міста Білгород-Дністровський
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Харківської у місті Біляївка
Московська вулиця — колишня назва вулиці Академіка Шульги міста Бориспіль
 Московська вулиця — колишня назва Вербної вулиці міста Боярка
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Фонтене-су-Буа міста Бровари
 Московська вулиця — колишня назва Південної вулиці міста Верхівцеве
 Московська вулиця — колишня назва Ржавецької вулиці смт Високий
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Маріупольської міста Вінниця
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Володимира Мономаха міста Дніпро
 Вулиця Московська — вулиця міста-героя Маріуполя у місті Добропілля
 Московська вулиця — колишня назва частини проспекту Олекси Тихого у місті Дружківка
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Небесної Сотні міста Житомир
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Маєткова у місті Запоріжжя
 Московська вулиця — колишня назва Зоряної вулиці міста Знам'янка
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Захисників України у місті Ізмаїл
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Івана Мазепи у місті Ізюм
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Світанкової у смт Іларіонове
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Сергія Нігояна міста Ірпінь
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Володимира Великого міста Кагарлик
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Князів Острозьких у Печерському районі Києва
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Григорія Гуляницького у Солом'янському районі Києва
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Небесної Сотні міста Кобеляки
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Незалежності смт Козелець
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Львівська у місті Козятин
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Незалежності у місті Красноград
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Вадима Пугачова міста Кременчук
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Балка Чабанська у місті Кривий Ріг
 Московська вулиця — колишня назва Холодноярської вулиці міста Кропивницький
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Барвінкової у смт Кушугум
 Московська вулиця — колишня назва вулиці В'ячеслава Хурсенка міста Луцьк
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Збройних Сил України у місті Люботин
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Андрія Стародуба міста Марганець
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Професора Танатара міста Мелітополь
 Московська вулиця — колишня назва Маріупольської вулиці в місті Мерефа
 Московська вулиця — колишня назва Маріупольської вулиці в місті Миколаїв
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Станіслава Прощенка у місті Ніжин
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Маріупольської у місті Новомосковськ
 Московська вулиця — колишня назва Волошкової вулиці міста Новоукраїнка
 Московська вулиця — колишня назва Горіхової вулиці смт Обухівка
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Спасо-Преображенської міста Олевськ
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Анатолія Ручиці міста Оріхів
 Московська вулиця — колишня назва вулиці 93-ї бригади “Холодний Яр” у місті Охтирка
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Бориса Захави міста Павлоград
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Михайла Сікорського міста Переяслав
 Московська вулиця — колишня назва Благодатної вулиці міста Подільськ
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Центральної у селі Покошичі
 Московська вулиця — колишня назва Ясної вулиці міста Покров
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Сіверської смт Понорниця
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Миколаївська у місті Роздільна
 Московська вулиця — колишня назва Свято-Троїцької вулиці міста Сарни
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Благодатна у місті Синельникове
 Московська вулиця — колишня назва провулку Якова Водяного міста Сміла
 Московська вулиця — колишня назва Соборної вулиці міста Сокиряни
 Московська вулиця — колишня назва Столичної вулиці міста Тячів
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Костя Місевича у місті Хмельницький
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Миколи Бандусяка міста Ужгород
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Героїв України у місті Узин
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Івана Северина міста Чернівці
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Героїв Маріуполя у місті Чернігів
 Московська вулиця — колишня назва вулиці Героїв України міста Чоп

Росія 
Москва:
 Московська вулиця (Москва, Мещерський)
 Московська вулиця (Москва, Толтопальцево)

 Московська вулиця (Владикавказ)
 Московська вулиця (Вологда)
 Московська вулиця (Єкатеринбург)
 Московська вулиця (Іваново)
 Московська вулиця (Іжевськ)
 Московська вулиця (Казань)
 Московська вулиця (Канськ)
 Московська вулиця (Кіров)
 Московська вулиця (Липецьк)
 Московська вулиця (Новомосковськ)
 Московська вулиця (Новоросійськ)
 Московська вулиця (Пенза)
 Московська вулиця (Петрозаводськ)
 Московська вулиця (П'ятигорськ)
 Московська вулиця (Орел)
 Московська вулиця (Самара)
 Московська вулиця (Санкт-Петербург)
 Московська вулиця (Саранськ)
 Московська вулиця (Саратов)
 Московська вулиця (Сочі)
 Московська вулиця (Тамбов)
 Московська вулиця (Новосибірськ)
 Московська вулиця (Калуга)
 Московська вулиця (Бронниці)
 Московська вулиця (Краснодар)
 Московська вулиця (Ємельяново)
 Московська вулиця (Павловський Посад)
 Московська вулиця (Великий Новгород)
 Московська вулиця (Раменське)
 Московська вулиця (Дрокіно)
 Московська вулиця (Астрахань)
 Московська вулиця (Красногорськ)
 Московська вулиця (Щолково)
 Московська вулиця (Вириця)
 Московська вулиця (Ставрополь)
 Московська вулиця (Ростов-на-Дону)
 Московська вулиця (Петрозаводськ)
 Московська вулиця (Твер)
 Московська вулиця (Всеволожськ)
 Московська вулиця (Волгоград)
 Московська вулиця (Тула)
 Московська вулиця (Таганрог)
 Московська вулиця (Кострома)
 Московська вулиця (Вологда)
 Московська вулиця (Пушкін)
 Московська вулиця (Красне Село)
 Московська вулиця (Істра)
 Московська вулиця (Тярлево)
 Московська вулиця (Луга)
 Московська вулиця (Балашиха)
 Московська вулиця (Наро-Фомінськ)
 Московська вулиця (Долгопрудний)
 Московська вулиця (Воскресенськ)
 Московська вулиця (Тіхвін)
 Московська вулиця (Коломна)
 Московська вулиця (Климовськ)
 Московська вулиця (Орєхово-Зуєво)
 Московська вулиця (Солнєчногорськ)
 Московська вулиця (Патрушево)
 Московська вулиця (Ільїнський)
 Московська вулиця (Лєсогорський)
 Московська вулиця (Сергієв Посад)
 Московська вулиця (Протвіно)
 Московська вулиця (Псков)
 Московська вулиця (Туапсе)
 Московська вулиця (Рязань)
 Московська вулиця (Владивосток)
 Московська вулиця (Хабаровськ)
 Московська вулиця (Арзамас)
 Московська вулиця (Астрахань, Ленінський район)
 Московська вулиця (Челябінськ)
 Московська вулиця (Тюмень)
 Московська вулиця (Санкт-Петербург, Петро-Слов'янка)
 Московська вулиця (Колпіно)
 Московська вулиця (Люберці)
 Московська вулиця (Івантєєвка)
 Московська вулиця (Фрязіно)
 Московська вулиця (Дмитров)
 Московська вулиця (Желєзнодорожний)
 Московська вулиця (Клин)
 Московська вулиця (Жуковський)
 Московська вулиця (Свєтогорськ)
 Московська вулиця (Лобня)
 Московська вулиця (Подольськ)
 Московська вулиця (Ногінськ)
 Московська вулиця (Балашиха, Нікольсько-Архангельський мікрорайон)
 Московська вулиця (Дубна)
 Московська вулиця (Березовка)
 Московська вулиця (Астрахань, Трусовський район)
 Московська вулиця (Перм)
 Московська вулиця (Оренбург)
 Московська вулиця (Омськ)
 Московська вулиця (Красний Бор)
 Московська вулиця (Можайськ)
 Московська вулиця (Високовськ)
 Московська вулиця (Звенигород)
 Московська вулиця (Щербинка)
 Московська вулиця (Корольов)
 Московська вулиця (Загорянський)
 Московська вулиця (Токарєво)
 Московська вулиця (Дивногорськ)
 Московська набережна (Чебоксари)

Інші країни 
 Московська вулиця (Гомель)
 Московська вулиця (Мінськ)
 Московська вулиця (Алмати, Ауезовський район)
 Московська вулиця (Алмати, Турксибський район)
 Московська вулиця (Каракол)
 Москау-Стріт (Сан-Франциско)
 Москау-Стріт (Гікман)
 Московська вулиця (Бішкек)
 Московська вулиця (Єреван)
 Московська — колишня назва вулиці в Ташкенті
 Московська вулиця (Берестя)
 Московська вулиця (Бєльці)
 Московська вулиця (Тігіна)

Див. також 
 Московський проспект
 Московський провулок
 Московська площа